Причеповка — название населённых пунктов на Украине:

 Причеповка — село в Ружинском районе Житомирской области.
 Причеповка — село в Ивановском районе Одесской области.